Könyv
 Az élet megy tovább (Men livet lever) – Knut Hamsun regénye (1933)

 Mozifilmek
 Az élet megy tovább – Mészáros Márta rövidfilmje (1959)
 Az élet megy tovább (Paroles et musique) – Elie Chouraqui filmje (1984)

 Tévéfilm
 Az élet megy tovább (Das Leben geht weiter) – Mark Cairns filmje (2002)

 Televíziós sorozatok
 Az élet megy tovább (Life Goes On) – 1989-ben induló amerikai tévésorozat Bill Smitrovich és Chris Burke főszereplésével (-1993)
 Az élet megy tovább (Moving On) – Jimmy McGovern filmsorozata (2009)
 Az élet megy tovább (A Vida da Gente) – Jayme Monjardim filmsorozata (2011)